

Ваяндотт — місто, штат Мічиган
 Ваяндотт — місто, штат Оклахома